El término fórmula puede referirse a:

En matemáticas 

 Fórmula (expresión), en matemáticas y en ciencias  es una expresión algebraica que relaciona variables o cantidades 
 Fórmula cuadrática, ecuación que proporciona las raíces de la función cuadrática de cuadros
 Fórmula bien formada, en lógica matemática, es una cadena de caracteres generada según una gramática formal.

En química 

 Fórmula química, la representación de los elementos que forman un compuesto o molécula. Puede ser:
 Fórmula empírica, indica el tipo de átomos presentes en un compuesto y la relación entre el número de átomos de cada clase;
 Fórmula molecular, indica el tipo de átomos presente en un compuesto molecular, y el número de átomos de cada clase;
 Fórmula semidesarrollada, similar a la anterior pero indicando los enlaces entre los diferentes grupos de átomos;
 Fórmula desarrollada, similar a la anterior pero indicando todos los enlaces;
 Fórmula estructural, similar a las anteriores pero señalando la geometría de la molécula mediante diagramas en 2D o 3D.

Otros 
 Fórmula Hit, o Fórmula Hit, el laboratorio de la música (2009-), programa de radio conducido por Sebastián Uslenghi ex locutor de FM Hit (Argentina).
 Distintos monoplazas (un tipo de automóvil de carreras), tales como la Fórmula 1, la Fórmula E, la Fórmula 3000 y la Fórmula 3.
 Fórmula (romana), instrucción escrita entre las partes en conflicto.
 Formula TV, portal de internet sobre el mundo de la televisión.
 Fórmula magistral, un modo de preparar medicamentos.